

Финал Кубка Украины по футболу 2012 — финальный матч двадцатого первого розыгрыша Кубка Украины по футболу, который состоялся 6 мая 2012 года на национальном спортивном комплексе «Олимпийский» в Киеве. В матче встретились донецкие «Металлург» и «Шахтёр». Победу в дополнительное время одержали «горняки» со счётом 1:2, заработав, таким образом, восьмой, в своей истории, Кубок Украины. Голы за «Шахтёр» забивали Алекс Тейшейра (23-я минута) и Александр Кучер (104-я минута). За «Металлург» на 68-й минуте матча отличился Николай Морозюк

История взаимоотношений 
До этого матча, в розыгрышах Кубка Украины, «Металлург» и «Шахтёр» между собой встречались один раз: в полуфинале Кубка Украины 2009/2010. Победу в том матче, который проходил в Донецке, на стадионе «Металлург», одержал «Металлург» со счётом 2:1. Голы забивали Мусавенкоси Мгуни и Велизар Димитров за «Металлург», и Фернандиньо — за «Шахтёр». «Металлург» вышел в финал, однако уступил в нём симферопольской «Таврии»

Путь к финалу 

Оба клуба начали выступления с 1/16 финала, как участники Высшей Лиги чемпионата Украины

Отчёт о матче

Статистика

Факты 
 Впервые в финальном матче Кубка Украины в состав судейской бригады входила женщина — ассистент главного арбитра Наталья Рачинская
 Данный матч — первый финальный поединок крупного турнира, который проходил на НСК «Олимпийский» после его реконструкции к Евро-2012. Администрация стадиона использовала матч для подготовки к чемпионату Европы.

См. также 
 Кубок Украины по футболу 2011/2012
 Суперкубок Украины по футболу 2012

Ссылки 
 Протокол матча на официальном сайте Украинской Премьер-Лиги
 Протокол матча на сайте донецкого «Шахтёра»

Футбол на Украине в сезоне 2011/2012
2012
Матчи ФК «Шахтёр» Донецк
Матчи ФК «Металлург» Донецк
Футбольные соревнования в Киеве
События 6 мая
Май 2012 года